Zwartowo ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Zwartowo (Choczewo), deutsch Schwartow, Dorf in der Gmina Choczewo in der Woiwodschaft Pommern
 Zwartowo (Grzmiąca), deutsch Schwartow, Dorf der Gmina Grzmiąca in der Woiwodschaft Westpommern
 Zwartowo (Karlino), deutsch Schwartow, Dorf in der Gmina Karlino in der Woiwodschaft Westpommern